Selawangi (Tanjungsari), een plaats in Indonesië
Selawangi (Sariwangi), een plaats in Indonesië
Selawangi (Sukaraja), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing